Borgia est le nom d'une illustre famille espagnole installée en Italie.

Ce nom peut aussi faire référence à :

Localisation 

 Appartements Borgia, une aile du palais du Vatican
 Borgia est une commune italienne de la province de Catanzaro
 Borja est une commune d'Espagne
 Zec Borgia est une zone d'exploitation contrôlée du Québec (Canada)
 Canton Borgia, situé en Haute-Mauricie, dans la ville de La Tuque, en Mauricie, au Québec, Canada.
 Lac Borgia, situé en Haute-Mauricie, dans la ville de La Tuque, en Mauricie, au Québec, Canada

Œuvres 

 Borgia, une série de bande dessinée écrite par Alejandro Jodorowsky et dessinée par Milo Manara ;
 Los Borgia, film historique espagnol sorti en 2006 ;
 The Borgias, une série télévisée canado-irlando-américaine diffusée à partir de 2011 sur Showtime ;
 Borgia, une série télévisée franco-allemande diffusée à partir de 2011 sur Canal+ ;
 Les Borgia : Une famille de la Renaissance, ouvrage historique en deux tomes.

Patronyme 

  Voir Famille Borgia 
 Gaëlle Borgia (1984-), journaliste française.
 Joseph Le Vasseur Borgia ( - ), avocat, propriétaire de journal et homme politique du Bas-Canada.

Autres 
Borgia Navás, 1913 : un genre éteint d’insectes de la famille des Myrmeleontidae.
 Rodrigo Borgia est l'ennemi principal dans le jeu Assassin's Creed II, des studios Ubisoft.
 Cesare Borgia est l'ennemi principal dans le jeu Assassin's Creed: Brotherhood, des studios Ubisoft.
 Borgia est le nom d'une plante appartenant à l'univers de fiction de Star Trek.